Мора́риу () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Морариу, Ана Катерина (род. 1980) — итальянская актриса румынского происхождения.
 Морариу, Корина (род. 1978) — бывшая американская теннисистка румынского происхождения.